Babacar Guèye (1994), Senegalees voetballer
 Babacar M'Baye Gueye (1986), Senegalees voetballer
 El Hadji Gueye (1999), Senegalees voetballer
 Habib Guèye (1999), Frans-Senegalees voetballer
 Ibrahima Gueye (1978), Senegalees voetballer
 Idrissa Gueye (1989), Senegalees voetballer
 Makhtar Gueye (1997), Senegalees voetballer
 Moussa Gueye (1989), Senegalees voetballer
 Papa Gueye (1984), Senegalees voetballer
 Pape Gueye (1999), Frans-Senegalees voetballer
 Pape Habib Gueye (1999), Senegalees voetballer
 Zakaria Gueye (1986), Nederlands voetballer